Az 1995-ös wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét az amerikai Pete Sampras nyerte a német Boris Becker előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Andre Agassi (Elődöntős)
  Pete Sampras (Bajnok)
  Boris Becker (Döntős)
  Goran Ivanišević (Elődöntős)
  Michael Chang (Második kör)
  Jevgenyij Kafelnyikov (Negyeddöntős)
  Wayne Ferreira (Negyedik kör)
 - 

  Michael Stich (Első kör)
  Marc Rosset (Első kör)
  Jim Courier (Második kör)
  Richard Krajicek (Első kör)
  Stefan Edberg (Második kör)
  Todd Martin (Negyedik kör)
  Andrij Medvegyev (Második kör)
  Guy Forget (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

F1